Константи́н Аксёнов:
 Аксёнов, Константин Васильевич (1888—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Аксёнов, Константин Владимирович (1909—1977) — Герой Советского Союза.
 Аксёнов, Константин Филиппович (1918—1966) — Герой Советского Союза.

 Аксёнов, Константин — российский пловец в ластах. Примечания